Petar Franjić (slikar), hrvatski učitelj, slikar, grafičar i likovni pedagog
 Petar Franjić (nogometaš, 1992.), australski nogometaš hrvatskog podrijetla
 Petar Franjić (nogometaš, 1991.), hrvatski nogometaš